Morzysław – imię męskie
 Morzysław – dzielnica Konina
 Morzysław – jezioro

Zobacz też 
 Morzysław (gromada)
 Morzysława

Linki zewnętrzne